Nylöse kan syfta på:

 Nya Lödöse – en stadsbildning som existerade 1473–1624
 Nylöse församling (före 1627) – en tidigare församling i Nya Lödöse i Göteborgs stift 
 Nylöse distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län 2016–
 Nylöse församling – en församling i Göteborgs norra kontrakt i Göteborgs stift 1969–, kyrkobokföringsdistrikt sedan 1951
 Nylöse kontrakt – ett tidigare kontrakt inom Göteborgs stift –2018
 Nylöse pastorat – ett pastorat i Göteborgs norra kontrakt 2018–